Винсент «Винни» Джонсон (; родился 1 сентября 1956, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Бейлорском университете, в 1979 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Позже выступал за команды «Детройт Пистонс» и «Сан-Антонио Спёрс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В сезонах 1988/1989 и 1989/1990 годов Джонсон стал чемпионом НБА в составе «Пистонс». За ним в «Пистонс» закреплён номер 15. Всего за карьеру в НБА сыграл 984 игры, в которых набрал 11 825 очков (в среднем 12,0 за игру), сделал 3109 подборов, 3212 передач, 852 перехвата и 253 блок-шота.

Профессиональная карьера 
Джонсон был выбран на драфте НБА 1979 года под общим 7 номером клубом «Сиэтл Суперсоникс».

В ноябре 1981 года он был обменян в «Детройт Пистонс». В Пистонс Джонсон в основном выходил со скамейки запасных на замену разыгрывающего защитника Айзея Томаса или атакующего защитника Джо Думарса. Своё прозвище Микроволновка он получил от защитника «Бостон Селтикс» Дэнни Эйнджа за свою способность набрать большое количество очков за очень короткое время (то есть он мог «разогреть» атаку команды в короткий промежуток времени).

19 июня 1990 года Джонсон забил решающий бросок с расстояния в 18 футов, оставив на часах 0,07 секунды до конца пятого матча финала НБА против «Портленд Трэйл Блэйзерс». Благодаря этому броску «Пистонс» победили в решающем матче серии со счётом 92:90 и второй сезон подряд завоевали титул чемпионов НБА.

После окончания сезона 1990/91 Джонсон перешёл в «Сан-Антонио Спёрс», где провёл один сезон и по окончании сезона 1991/92 заявил о завершении игровой карьеры.

5 февраля 1994 года на церемонии, проходившей в «Пэласе оф Оберн-Хиллс», «Пистонс» закрепили за Джонсоном номер 15.

Примечания

Ссылки 
 Vinnie Johnson Q & A
 Official Vinnie Johnson Website
 Motor City Bad Boys Listing for Vinnie Johnson
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Выпускники Средней школы Франклина Делано Рузвельта (Нью-Йорк)
Баскетболисты США
Игроки «Бэйлор Беарз» (баскетбол)
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Родившиеся в Бруклине
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами